Con il nome di Niccolò Acciauoli (o Acciaioli) si identificano:

Niccolò Acciaiuoli (XIII secolo), esponente della famiglia fiorentina degli Acciaiuoli, figlio di Guidalotto, uomo politico
Niccolò Acciaiuoli (1310-1365), uomo politico italiano, della famiglia fiorentina degli Acciauoli
Niccolò Acciaiuoli (1630-1719), della famiglia fiorentina degli Acciauoli, cardinale dal 1669